

Ваявіга — місто, штат Вісконсин
 Ваявіга — місто, штат Вісконсин